Distribution (von lateinisch distributio ‚Verteilung‘) steht für:

 Distribution (Logik), Eigenschaft der in einem Syllogismus verwendeten Begriffe
 Distribution (Sprachwissenschaft), Verteilung beliebiger Daten im Gegenstandsbereich
 Distribution (Software), Softwarepaketierung und -verteilung
 Distribution (Mathematik), besondere Art eines Funktionals
 Distribution,  in einer Volkswirtschaft die Einkommensverteilung

Siehe auch:
 Distributionslogistik (Warenverteilung)